Пит Сампрас је по пети пут освојио турнир. У финалу је победио Андреа Агасија резултатом 6-3, 6-4, 5-7, 6-4.

Носиоци 
 

  Лејтон Хјуит (полуфиналиста)</li>
  Марат Сафин (друго коло)</li>
  Томи Хас (четврто коло)</li>
  Јевгениј Кафељников (друго коло)</li>
  Тим Хенман (треће коло)</li>
  Андре Агаси (финалиста)</li>
  Хуан Карлос Фереро (треће коло)</li>
  Алберт Коста (друго коло)</li>
  Карлос Моја (друго коло)</li>
  Себастијан Грожан (друго коло)</li>
  Енди Родик (четвртфиналиста)</li>
  Томас Јохансон (повукао се) </li>
  Роџер Федерер (четврто коло)</li>
  Јиржи Новак (четврто коло)</li>
  Гиљермо Кањас (повукао се) </li>
  Давид Налбандијан (прво коло)</li>
  Пит Сампрас (победник)</li>

<ol start=18>
  Алекс Коређа (треће коло)
  Гзавје Малис (треће коло)
  Јунес Ел Ајнауи (четвртфиналиста)
  Гастон Гаудио (треће коло)
  Марсело Риос (треће коло)
  Рајнер Шитлер (прво коло)
  Шенг Схалкен (полуфиналиста)
  Џејмс Блејк (треће коло)
  Хуан Игнасио Чела (четврто коло)
  Николас Лапенти (прво коло)
  Фернандо Гонзалез (четвртфиналиста)
  Томас Енквист (треће коло)
  Андреј Павел (прво коло)
  Томи Робредо (треће коло)
  Макс Мирни (четвртфиналиста)
  Грег Руседски (треће коло)
  Јарко Нијеминен (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 2002.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно
Тенис 2002.